Allan Brown (1895–1964) – australijski pilot, as myśliwski
 Allan Brown (1924–2014) – australijski zawodnik futbolu amerykańskiego
 Allan Brown (1926–2011) – szkocki piłkarz
 Allan Brown – nowozelandzki żużlowiec aktywny w latach 60. i 70. XX wieku
 Allan Brown (ur. 1984) – australijski piłkarz wodny, olimpijczyk
 Allan Brown (ur. 1984) – kanadyjski piłkarz

Zobacz też 
 Allen Brown
 Alan Brown